US Open 1971 (tennis)
 US Open 1971 (tennis, mannen)
 US Open 1971 (tennis, vrouwen)
 US Open 1971 (golf)